Cimex är ett släkte av insekter. Det ingår i familjen vägglöss (Cimicidae).

Namnet återfinns i företagsnamnet Anticimex.

Arter 
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

 

Vägglöss
Cimex